L'Empreinte du dieu, roman de Maxence Van der Meersch, publié en 1936 ;
 L'Empreinte du dieu, film de Leonide Moguy, sorti en 1940.